Hibernation steht für:

 in der Biologie die Überwinterung von Lebewesen im aktiven oder passiven Zustand (Letzteres beispielsweise: Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre); Gegensatz: Sommerruhe (= Übersommerung, Überstehen der trocken-warmen Jahreszeit)
 einen künstlichen Schlaf zur Senkung des Sauerstoffbedarfs lebenswichtiger Organe bei großen Operationen; siehe Koma #„Künstliches Koma“, „künstlicher Tiefschlaf“
 Hibernation (Myokard), einen endogenen Mechanismus zum Schutz unzureichend durchbluteten Herzgewebes
 die Energiesparfunktion moderner Computer, siehe Ruhezustand
 Deep Space Hibernation von Raumsonden, analog zum Ruhezustand von Computern

Siehe auch: